A Copa Ribeirão Preto de 1965 foi a primeira edição da Copa Ribeirão Preto. Esta edição do torneio contou com a presença de 4 clubes e durou 3 semanas. Todos os jogos foram disputados no Estádio Doutor Francisco de Palma Travassos.

História

O torneio contou com quatro equipes do eixo Rio-São Paulo, sendo uma de Ribeirão Preto, uma da capital paulista e duas da capital fluminense.

O certame foi disputado no sistema de quandrangular por pontos corridos. O único critério de desempate eram os pontos marcados.

O campeão foi a equipe do Comercial Futebol Clube de Ribeirão Preto.

Participantes
Disputaram a Copa Ribeirão Preto de 1965 as seguintes equipes:

Anfitrião

Comercial Futebol Clube - Ribeirão Preto/SP

Convidados

Botafogo de Futebol e Regatas - Rio de Janeiro/RJ

Fluminense Football Club - Rio de Janeiro/RJ

Sport Club Corinthians Paulista - São Paulo/SP

Jogos

Primeira Rodada 

JOGO 1

JOGO 2

Segunda Rodada 

JOGO 3

JOGO 4

Terceira Rodada 

JOGO 5

JOGO 6

Classificação Final

Ver também 
 Copa Ribeirão Preto
 Copa Ribeirão Preto 1967

Futebol de 1965 no Brasil
Esporte de Ribeirão Preto